Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tim Crichton e Todd Perry che hanno battuto in finale Karol Beck e Sander Groen 5-7, 7-63, 6-4.

Teste di serie 

 Jeff Coetzee /  Ota Fukárek (primo turno)
 Nathan Healey /  Jordan Kerr (quarti di finale)

 Tim Crichton /  Todd Perry (Campioni)
 Jurij Ščukin /  Vladimir Volčkov (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 2002